Bianca Donadio – soprano francese
Cristina Donadio – attrice italiana
Fabio Donadio – pallavolista e allenatore di pallavolo italiano
Giovanni Francesco Donadio – architetto e organaro italiano
Giulio Donadio – attore italiano